Кири́лл Ивано́в:
 Иванов, Кирилл Владимирович (род. 1985) — украинский шашист.
 Иванов, Кирилл Георгиевич (род. 1984) — российский музыкант, создатель группы Самое Большое Простое Число.
 Иванов, Кирилл Олегович (род. 1960) — советский спортсмен (пулевая стрельба), российский тренер по пулевой стрельбе.
 Иванов, Кирилл Святославич (род. 1955)  — доктор наук, председатель Уральской секции Научного совета по тектонике и геодинамике. Примечания